Житово — топоним России:

 Житово — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Житово — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Житово — село в Рыбновском районе Рязанской области.
 Житово — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Житово — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Житово — станция в Щёкинском районе Тульской области.
 Житово — деревня в Угличском районе Ярославской области.

 Житово — озеро в Андреапольском районе Тверской области.

См. также 
 Житов